Skrót EJ może oznaczać:
 Encyclopaedia Judaica
 Elton John
 Eric Johnson
 Eddie Jordan
 EJ Holden – samochód
 The Economic Journal
 eksadżul – trylion (1018) dżuli (z przedrostkiem eksa)